Ел Енсино, Ранчо има више значења:

 Ел Енсино, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Енсино, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику